Adolfo puede referirse a:

 Adolfo, un nombre propio masculino. 
 Adolfo, un diseñador de moda cubano.
 Adolfo, un municipio brasileño del estado de São Paulo.